Vuurheer Ozai is een personage uit de tekenfilmserie Avatar. Hij is ten tijde van de serie de huidige heerser van de Vuurnatie. Hij is de tweede zoon van Vuurheer Azulon en Ilah, jongere broer van Iroh en echtgenoot van Prinses Ursa. Bovendien is hij de vader van Prinses Azula en Prins Zuko.

Rol in de serie 
Hij leidt zijn natie in een honderd jaar durende oorlog tegen de andere drie naties om zo een wereldimperium te creëren. In de aflevering Zuko Alleen wordt onthuld dat Ozai niet de eerst geboren zoon is, wat betekent dat Iroh Vuurheer had moeten worden. Alleen toen Irohs enige zoon, Lu Ten stierf, verliet Iroh zijn beleg op Ba Sing Se en kwam naar huis. Ozai wilde dat zijn vader, Vuurheer Azulon, hem als opvolger zou benoemen, want door de dood van Lu Ten zou de afstamming via bloedverwantschap na Irohs dood eindigen. Azulon echter, werd woedend bij de gedachte dat hij zijn oudste zoon moest verraden en vond dat Ozai moest voelen hoe het was om een zoon te verliezen. Ozai kreeg opdracht Zuko te doden, maar toen Ursa hierachter kwam, zwoer ze Zuko te beschermen. Ze had een plan waardoor Ozai Vuurheer zou worden en Zuko's leven gespaard zou blijven. Hiervoor moest ze echter hoogverraad plegen en werd ze verbannen. De volgende dag was Azulon dood en op zijn begrafenis wordt verteld dat het Azulons wens was dat hij opgevolgd zou worden door zijn tweede zoon, Ozai.

Twee jaar nadat Ozai gekroond is tot Vuurheer, beledigt Zuko een Vuurnatie generaal tijdens een oorlogsraad door het plan om een heel divisie nieuwe rekruten op te offeren, af te keuren. Ozai is woedend en eist dat Zuko deelneemt in een Agni Kai (Vuurduel). Zuko gaat akkoord maar omdat hij de generaal beledigde in Ozais kamer, heeft hij Ozai beledigd. Zuko moest het opnemen tegen zijn eigen vader. Omdat Zuko weigert te vechten verbrandt Ozai Zuko's gezicht, neemt hem zijn geboorterecht af en verbant hem uit de Vuurnatie. Hij mag alleen terugkeren als hij de lang verloren Avatar kan vinden en vangen.

Nadat Iroh en Zuko Zhao hebben gedwarsboomd tijdens zijn beleg op de Noordelijke Waterstam, stuur Ozai zijn dochter, Azula om de twee verraders gevangen te nemen. Ozais gezicht wordt voor het eerst volledig gezien tijdens Het Ontwaken, als hij Zuko prijst voor het helpen van Azula bij de verovering van Ba Sing Se, het kiezen van de Vuurnatie boven Iroh en het doden van de Avatar. Dit laatste schokt Zuko, want het was Azula die de Avatar "gedood" heeft. Azula heeft haar vader voorgelogen.

Op de dag van de zonsverduistering schuilen Ozai en zijn kinderen in een ondergrondse bunker waar ze veilig denken te zijn tijdens de zonsverduistering. Ozai wordt tijdens de zonsverduistering echter geconfronteerd met Zuko, die hem vertelt dat hij de Avatar niet heeft gedood, sterker nog, de Avatar leeft en leidt waarschijnlijk de invasie. Zuko vertelt Ozai dat ze de oorlog moeten stoppen. Wanneer Ozai weigert, vertelt Zuko dat hij Iroh gaat bevrijden en zich bij de Avatar gaat aansluiten om hem te verslaan. Ozai rekt tijd, door Zuko te vertellen wat er met zijn moeder is gebeurd. Zodra de zonsverduistering voorbij is valt hij Zuko aan met bliksem. Zuko is echter voorbereid en gebruikt de techniek die Iroh hem geleerd heeft en stuurt de bliksem terug naar zijn vader. Deze wordt naar achter geworpen en tegen de tijd dat hij opstaat is Zuko al lang weg.

Later besluit vuurheer Ozai dat hij de weerstand van het Aarderijk alleen kan breken door tijdens de komeet van Sozin de kracht die de Vuurmeesters dan krijgen te gebruiken om het hele Aarderijk te verbranden. Dit gruwelijke plan zou een nieuwe wereldorde scheppen waarin zelfs de Vuurnatie een ondergeschikte rol kreeg: prinses Azula wordt Vuurheer, terwijl Ozai zichzelf laat kronen tot de Feniks Koning, naar een mythisch schepsel uit de Vuurnatie. Zijn plan faalt echter wanneer hij door de Avatar wordt verslagen. Zijn Vuursturen wordt hem afgenomen. Zuko wordt in zijn plaats Vuurheer, en herstelt de vrede in de wereld.

Koninklijke familie van de Vuurnatie

Externe links 
 Vuurheer Ozai op de Avatar Wiki.

Personage uit Avatar: De Legende van Aang